Miejscowości w Polsce:
 Piergozy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk
 Piergozy – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bartoszyce